Moitzi ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Moitzi (* 1979), österreichischer Komponist und Schulbuchautor
 Joachim Moitzi (* 1969), österreichischer Fußballspieler
 Liane Moitzi (* 1992), österreichische Politikerin (FPÖ)
 Wolfgang Moitzi (* 1984), österreichischer Politiker (SPÖ)